System (von altgriechisch systema „das Gebilde, Zusammengestellte, Verbundene“; Adjektive: systematisch, systemisch) steht für:
 System, Gesamtheit von aufeinander bezogenen oder miteinander verbundenen Elementen
 physikalisches System, kurz System, genau definierte Gesamtheit von Objekten und ihren physikalischen Wirkungen aufeinander
 System (Geologie), Zeiteinheit der Chronostratigraphie, entspricht in der Geochronologie der Einheit Periode
 System (Nationalsozialismus), verächtliche Bezeichnung, beispielsweise für die Weimarer Republik
 System, Eigenbezeichnung des Betriebssystems Mac OS Classic (bis Version 7)

System ist der Familienname folgender Personen:
 Madilu System (1952–2007), kongolesischer Sänger

Siehe auch:
 Organsystem
 Systemische Aufnahme von Arzneistoffen
 Systemische Therapie 
 Systemtheorie (interdisziplinäres Erkenntnismodell)

 Systematik (Begriffsklärung)